De naam Arveladze is de achternaam van drie Georgische voetballende broers: 
Shota Arveladze; 
Artsjil Arveladze; 
Revaz Arveladze;